Příjmení Hobza může nést:
 Antonín Hobza (1876–1954), český právník, profesor mezinárodního a církevního práva
Antonín Hobza - Srdíčko (1899–1987), český skaut
 Ladislav Hobza (1901–1990), československý politik, člen Československé strany národně socialistické
 Martin Hobza (* 1970) - český římskokatolický kněz, salesián
 Pavel Hobza (* 1946), český chemik
 Vladimír Hobza (1892–?), československý generál